

Бурановка — село, Павловський район, Алтайський край
 Бурановка — селище, Романовський район, Алтайський край